Га́ро — народ в восточной Индии и северном Бангладеш.

Численность и расселение 
Общая численность около 1,2 млн. человек, в том числе в Индии — более 1 млн. человек, в Бангладеш — около 127 тыс. человек.

В Индии живут в основном в штате Ассам (округа Камруп, Гоалпара, Карби-Англонг) и штате Мегхалая (район гор Гаро (Garo Hills).

В Бангладеш населяют север области Дакка.

Язык 
Говорят на языке гаро, принадлежащем к языковой подгруппе бодо-гаро тибето-бирманской группы сино-тибетской языковой семьи.

Религия 
Подавляющее большинство гаро в основном христиане (Индия), хотя есть некоторые сельские очаги, где по-прежнему распространены традиционные религии и традиции (особенно в Бангладеш).

Примечания 

Народы Бангладеш
Народы Индии
Сино-тибетские народы